Вестерхајм може бити:

 Вестерхајм (Унтералгој), општина у округу Унтералгој, у њемачкој покрајини Баварска.
 Вестерхајм (Виртемберг), општина у округу Алб-Донау-Крајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.